Сервій Корнелій Лентул (; близько 160 до н. е. — після 110 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, проконсул 110 року до н. е.

Життєпис 
Походив з патриціанського роду Корнеліїв Лентулів. Син  Сервія Корнелія Лентула, претора 169 року до н. е. Про його життя відомо замало. У 110 році обіймав посаду проконсула провінції Азія. Відповідно до того мав обіймати посади або квестора, або претора. Втім про це достеменно невідомо.

Родина 
 Луцій Корнелій Лентул, квестор 102 року до н.е.

Джерела 
 Inscr. de Delos 1694, 1845 

Корнелії Лентули
Давньоримські політики